Polenta, een Noord-Italiaans gerecht van graan of mais
 Polenta di Bertinoro, een plaats in de Italiaanse gemeente Bertinoro
 Polenta (geslacht), een geslacht uit de familie van de uilen (Noctuidae)
 Polenta tepperi, een vlinder in dit geslacht

Personen 
Diego Polenta, een Italiaans-Uruguayaanse voetballer
Da Polenta, een Italiaanse adellijke familie
Francesca da Rimini (1255 – 1285), geboren als Francesca da Polenta
Guido da Polenta (overleden 1310), heer van Ravenna van 1275 tot 1297
Guido III da Polenta (overleden 1390), heer van Ravenna van 1359 tot circa 1382
Samaritana da Polenta, dochter van Guido III